Gottfried Fuchs (Karlsruhe, 3 de maio de 1889 - Montreal, 25 de fevereiro de 1972) foi um futebolista alemão que jogava como atacante.

Jogou seis partidas pela Seleção Alemã de Futebol, marcando 14 gols, dez deles em uma partida contra a Rússia no torneio de consolação do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1912. Nesta partida, a Alemanha venceu por 16-0.

Futebolistas da Alemanha
Naturais de Karlsruhe